Łojewo (Płoskinia)
 Łojewo (Poméranie)